Флаг муниципального образования Сковородинский район Амурской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 июля 2006 года решением Сковородинского районного совета народных депутатов № 331 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2561.

Описание 
«Флаг Сковородинского района представляет собой жёлтое полотнище с соотношением ширины к длине — 2:3, несущее вдоль нижнего края две полосы по 2/15 ширины полотнища каждая; верхняя полоса составлена из 5 чередующихся белых и чёрных частей, а нижняя полоса — из 4 чередующихся красных и зелёных частей; посередине жёлтой части воспроизведён малиновый, с жёлтыми глазами, клювом и лапами орёл с распростёртыми крыльями, держащий в клюве чёрную змею и стоящий на бело-чёрной полосе».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, символизирует историко-географические и экономико-политические особенности Сковородинского района.

История города Сковородино и всего Сковородинского района ведётся с 1650 года, года когда землепроходец Ерофей Хабаров (в честь которого назван главный город Хабаровского края — Хабаровск, а также железнодорожная станция «Ерофей Павлович», расположенная на территории Сковородинского района) основал острог Албазинский.

Этот острог (затем крепость Аблазин, в настоящее время село Албазино Сковородинского района) в честь заслуг по охране этих мест от внешних врагов получил в 1682 году печать, на которой был изображён орёл со стрелами и луком.

На современном гербе, как и на флаге, орёл изображён побеждающим змею, которая в российской символике связана с образом неправедной силы. Малиновый орёл символизирует благородство происхождения, древность, поскольку Сковородинский район — одно из первых мест в Амурской области, освоенное русскими переселенцами.

Змея несёт дополнительную смысловую нагрузку, гласно указывая на первоначальное название центра района — посёлок Змеиный.

Узкая оконечность из зелени и красного (традиционные цвета пограничного столба) символизирует расположение района на границе с Китаем (пограничный переход в селе Джалинда). Чёрно-белый пояс (традиционное изображение железной дороги на картах и схемах) символизирует железнодорожные магистрали, пересекающие район с запада на восток (Транссибирская магистраль) и с севера на юг (Дальневосточная железная дорога).

Богатство здешнего края, в котором выделяется Верхне-Приамурская золото-молибденовая зона, отражены на флаге жёлтым цветом. Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, солнечного света.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, света, добра.

Красный цвет — символ мужества, решимости, трудолюбия, жизнеутверждающей силы и красоты.

Зелёный цвет символизирует здоровье, природу, сельское хозяйство.

Примечания